Cet article donne le détail du double dames de l'édition 1968 du Championnat de tennis d'Australie qui est disputé du 19 au 29 janvier 1968. Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Karen Krantzcke et Kerry Melville battent Judy Tegart et Lesley Turner en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
10 équipes sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1968
Australie Double dames
Tennis en Australie en 1968
Tennis en janvier 1968